Нож для подводного плавания (водолазный нож) — нож специального назначения, предназначенный для спасения и самоспасения, для проведения работ под водой, а также для подводной охоты и самозащиты от подводных хищников.

Нож тысячу раз может тебе не пригодиться, а в тысячу первый спасёт жизнь.
(Жак-Ив Кусто)

Особенности 
Специфика ношения и использования накладывает на нож определённые черты:
 Для изготовления клинка используются различные виды нержавеющей стали, устраняющие или замедляющие коррозию
 Нож в ножнах обязательно крепится (защёлками или петлёй)
 Ножны крепятся на руку, ногу или на подвеску компенсатора плавучести
 Настоятельно рекомендуется наличие на клинке стропореза
 Предпочтительны ножи с гардой во избежание проскальзывания ножа в перчатках
 Часто на ножах для подводного плавания встречается серрейторная заточка, пила, а иногда — отвёртка (вместо острия), ножницы
 На тыльной части рукояти обычно имеется металлический выступ или пластина. Ими постукивают по баллону для подачи звуковых сигналов другим аквалангистам, а также для отпугивания хищников

Крепить нож надо таким образом, чтобы до него можно было дотянуться одним движением, при этом место крепления и способ должен быть таким, чтобы исключить возможность зацепления или запутывания ножнами за водоросли, коряги, верёвки, сети. Например, нож можно закрепить на внутренней стороне левой голени (для правшей) или правой голени (для левшей).

Ножи боевых аквалангистов, такие как, например, «Мурена», «Катран» и «Нож водолазный универсальный (НВУ)» отличаются от ножей дайверов-любителей как длиной и толщиной клинка, так и другими особенностями и в соответствии с действующим законодательством считаются холодным оружием

Уход за ножом 
 После завершения серии погружений нож необходимо промыть в пресной воде и дать высохнуть
 Необходимо регулярно покрывать лезвие слоем силиконовой смазки. Если нож разбирается на части, периодически разбирать его и смазывать детали. Данная операция предотвратит образование ржавчины или осаждение солей и окислов.

Производители 
Производством ножей для дайвинга и подводной охоты занимаются следующие компании:
 «OceanPro» (США)
 «TUSA» (Южная Корея)
 «Sargan» (Россия)
 «САРО» (Россия)

Инструментарий подводных работ
Ножи по алфавиту